Coloquialmente em língua inglesa, dummy significa "idiota" ou "estúpido".
Dummy
Dummy (álbum)
Dummy - O Boneco Assassino
Dummy (filme)

Desambiguação